Deiri ist 

 der Nachname von Akram Deiri
 eine Zählweise beim Endspiel des Brettspiels Go